IRKT:
 Иркут (компания) — тикер на Московской бирже российской авиастроительной корпорации Иркут.
 Иркутское время — неофициальное название местного времени часовой зоны, в которой расположен город Иркутск.